Лепот, Николь-Рейн — первая французская женщина-математик и астроном.
 Лепот — небольшой ударный кратер на западном побережье Болота Эпидемий на видимой стороне Луны.